Savva Ivanovič Mamontov
7381 Mamontov, asteroide della fascia principale